, pape de 705 à 707
 , patriarche de Constantinople de 837 à 843
 , patriarche d'Antioche de 965 à 985
  patriarche copte d'Alexandrie du  au  puis du  au 
 , empereur byzantin († 1408)
  Lesguisé, évêque de Troyes.
 , comte d'Harcourt († 1452)
 , comte de Sancerre († 1638)
 , duc de Mecklembourg-Schwerin († 1592)
 , comte d'Oldenbourg de 1573 à 1603